Die Denmark Open 2016 im Badminton fanden vom 13. Oktober bis zum 18. Oktober 2016 in der Odense Idrætshal in Odense statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (Viertelfinale)
  Viktor Axelsen (2. Runde)
  Jan Ø. Jørgensen (1. Runde)
  Tian Houwei (2. Runde)
  Chou Tien-chen (2. Runde)
  Son Wan-ho (Finale)
  Ng Ka Long (2. Runde)
  Rajiv Ouseph (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
  Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Tai Tzu-ying (Finale)
  P. V. Sindhu (2. Runde)
  Sun Yu (Viertelfinale)
  Akane Yamaguchi (Champion)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Chai Biao / Hong Wei (1. Runde)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Champion)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Viertelfinale)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Halbfinale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Finale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Halbfinale)
  Luo Ying / Luo Yu (Viertelfinale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (2. Runde)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)
  Eefje Muskens / Selena Piek (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Viertelfinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (2. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Halbfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Champion)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Halbfinale)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Finale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 badmintondenmark.com
 BWF World Superseries

2016
Badminton 2016